Ениания е област на Древна Гърция близост до Ламия в съвременна централна Гърция, която съответства приблизително на долината по горното течение на Сперхей.

Регионът носи името си от племето на енианите, които обитавали този район. Името се среща в римско време, а първо е споменато от Теопомп.

Ениания граничела с Долопия на запад, с Ойтея на юг, със земята на малийците на изток, и с Фтиотида на север.  Районът бил ограничен на север от Отрис, а на запад от Велухи. Главен град бил Ипати.

Плутарх пише, че енианите някога били изгонени от Тесалия от лапитите, след което се установили в горното поречие на Сперхей.

Източници 

География на Антична Тесалия